El Gran Premio de Australia de 1995 fue la primera prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1995. Tuvo lugar el fin de semana del 24 al 26 de marzo de 1995 en el Eastern Creek Raceway.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1995
Grandes Premios de motociclismo 1995
Australia en 1995